Coryton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Coryton (East Devon) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w East Devon
 Coryton (stacja kolejowa w Cardiff)
 Coryton – miejscowość w Walii, w Cardiff